Безіме́нна — річка в Україні, у Дубровицькому районі Рівненської області. Ліва притока Горині (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 13 км, похил річки — 1,6 м/км. Площа басейну 69,3 км².

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Залішани. Спочатку тече на південний схід через Мочулище, далі на північний схід понад Дубровицею і впадає у річку Горинь, праву притоку Прип'яті.

Річку перетинає автошлях

Джерела 
 «Каталог річок України» . — К. : Видавництво АН УРСР, 1957. — С. 77. — (№ 1225).
 
Малі річки України
Річки Сарненського району
Притоки Горині
Річки басейну Дніпра
Річки України без назви